A ligamentum scaphotrapezialis egy apró szalag a csuklóban. A sajkacsont (os scaphoideum) a dudoros részének a proximalis részéről fut a trapézcsontra (os trapezium) (közkincs kép nem áll rendelkezésre)

Források

 Interactive Hand 2000

Szalagok és inak